Лавут — фамилия.
 Лавут, Александр Павлович (1929—2013) — советский математик, правозащитник и диссидент. 
 Лавут, Павел Ильич (1898—1979) — советский актёр и концертный администратор, литератор-мемуарист.

См. также 
 Замок Лавут-Полиньяк — средневековый замок во Франции.